Les élections législatives néerlandaises de 1998 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1998
1998 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Politique en mai 1998